Террито́рия племён федера́льного управле́ния (, ), известная также как Зона племён — регион, существовавший на северо-западе Пакистана, лежащий между провинцией Хайбер-Пахтунхва (ранее Северо-западная пограничная провинция) и границей с Афганистаном. Граничил с Афганистаном на северо-западе, провинцией Хайбер-Пахтунхва на востоке и с Белуджистаном на юге. Территория 27 219 км². Решением парламента в 2018 году регион был включён в состав провинции Хайбер-Пахтунхва.

История 
24 мая 2018 года Национальная ассамблея Пакистана согласилась объединить ТПФУ и СЗПП. 25 мая Сенат рассмотрел этот вопрос. 31 мая Территория племён федерального управления присоединена к провинции Хайбер-Пахтунхва.

Государственное устройство 
В значительной мере Зона племён контролировалась движением Талибан.
Согласно конституции Пакистана, на территорию Зоны племён не распространялась юрисдикция пакистанских судов (в частности Верховного суда).

Территории не входила в состав какой-либо из провинций страны и сама не являлась провинцией. Административным центром территорий являлся город Пешавар, который сам не входил в их состав, а являлся столицей соседней провинции Хайбер-Пахтунхва.

Административное деление 
В административном отношении разделены на семь племенных агентств и шесть пограничных регионов.

Агентства 
 Баджаур
 Куррам
 Мохманд
 Оракзай
 Северный Вазиристан
 Хайбер
 Южный Вазиристан

Пограничные регионы 
 Банну
 Дера-Исмаил-Хан
 Кохат
 Лакки-Марват
 Пешавар
 Танк

См. также 
 Пограничные регионы

Ссылки 
 Пакистанская Зона Племён — рынок, где можно купить и кинжал, и зенитку // PИА Новости

Административное деление Пакистана
Федерально управляемые племенные территории